Partit dels Treballadors Alemanys (de l'alemany Deutsche Arbeiterpartei), nom del partit nacionalsocialista abans de 1920.
 Doble penetració anal, una pràctica utilitzada en cinema pornogràfic.
 DAP, sigles en anglès de Diamonium phosphate, Fosfat diamònic